Jürgen Falter ist der Name folgender Personen:

* Jürgen Falter (Fußballspieler) (* 1971), deutscher Fußballspieler
 Jürgen W. Falter (* 1944), deutscher Politikwissenschaftler